Cassagnoles ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Cassagnoles (Gard)
 Cassagnoles (Hérault)